

Geografia

Austria 
 Mühldorf – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Mühldorf – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Mühldorf – frazione di Eppenstein, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Mühldorf – ex comune ora frazione di Feldkirchen an der Donau, comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)
 Mühldorf I – frazione di Scharnstein, comune nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Mühldorf II – frazione di Sankt Konrad, comune nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Mühldorf bei Feldbach – ex comune ora frazione di Feldbach, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Germania 
 Mühldorf am Inn – città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Circondario di Mühldorf am Inn – circondario con capoluogo Mühldorf am Inn
 Complesso concentrazionario di Mühldorf – sistema di sottocampi del campo di concentramento di Dachau nella seconda guerra mondiale.

Polonia 
 Mühldorf – antico nome tedesco di Młynów, frazione della città di Kłodzko nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)

Pagine correlate 
 Battaglia di Mühldorf – battaglia combattuta nel 1322 presso Mühldorf am Inn
 Mülldorf – frazione di Sankt Augustin, città tedesca nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)